Мохамед Ибрагим Хассан Селим (; 1916, Каир , Египет—?) — египетский военный и государственный деятель, военачальник Египта, первый начальник Генерального штаба ВС Египта (1952—1959), министр военной промышленности Египта  ( с 22.09.1971 по 27.10.1972), Генерал-лейтенант ВС Египта. Основатель и первый руководитель Военно-технического колледжа в Египте (1957—1971), военный , . Доктор наук.

Биография 
Обучался до 1938 г. электротехнике в Каирском университете. В 1958 году получил степень доктора наук в Александрийском университете, в 1962 году получил докторскую степень в области инженерии там же.

Участвовал в Арабо-израильской войне (1947—1949), Суэцкого кризиса 1956 г.. Во время Шестидневной войны 1967 г. оказывал техническую поддержку египетской армии, проводил технические исследования для разработки специального оборудования для ВС Египта.

Награды 
 Кавалер большой ленты ордена «Заслуг»
 Орден Нила
 Медали за отличную службу.
 Военная премия в области науки 1993 года

Ссылки 
 Former Chiefs of Staff
 Mohamed Ibrahim Hassan Selim

Военачальники Египта
Министры Египта
Генерал-лейтенанты (Египет)
Участники Арабо-израильской войны 1947—1949 годов
Доктора наук
Выпускники Каирского университета
Выпускники Александрийского университета
Военные инженеры Египта